Die U-17-Fußball-Südamerikameisterschaft der Frauen 2010 fand vom 28. Januar bis zum 11. Februar 2010 statt. Es war die zweite Ausgabe des Turniers.

Der Turniersieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten qualifizierten sich für die U-17-Weltmeisterschaft 2010 in Trinidad und Tobago. Aus der Veranstaltung ging die U-17 Brasiliens als Sieger hervor. Torschützenkönigin des Turniers war mit sieben erzielten Treffern die Brasilianerin Gláucia Cristiano.

Spielorte 
Die Partien der U-17-Südamerikameisterschaft fanden in vier Stadien statt.

 Estadio Nicolau Alayon – São Paulo – 10.723 Plätze
 Estadio Conde Rodolfo Crespi – São Paulo – 15.000 Plätze
 Estadio Anacleto Campanella – São Caetano do Sul – 14.833 Plätze
 Estádio do Pacaembu – São Paulo – 37.730 Plätze

Modus 
Gespielt wurde eine Vorrunde in zwei Fünfer-Gruppen. Die anschließende Finalphase mit den zwei gruppenbesten Mannschaften wurde im KO-Modus ausgetragen. Hier trafen in einem Halbfinale die Gruppenersten auf die Gruppenzweiten. Die Halbfinalsieger zogen ins Finale ein, die Unterlegenen spielten den dritten Platz aus.

Es nahmen am Turnier die Nationalmannschaften Argentiniens, Boliviens, Brasiliens, Chiles, Ecuadors, Kolumbiens, Paraguays, Perus, Uruguays und Venezuelas teil.

Vorrunde

Gruppe A 

|-
| 2. Spieltag

|}
|-
| 3. Spieltag

|}
|-
| 4. Spieltag

|}
|-
| 5. Spieltag

|}

Gruppe B 

|-
| 2. Spieltag

|}
|-
| 3. Spieltag

|}
|-
| 4. Spieltag

|}
|-
| 5. Spieltag

|}

Finalrunde

Turnierplan

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks

Einzelnachweise 

2010
Fußball (Brasilien)
Fußballveranstaltung 2010
Sportveranstaltung in Brasilien